Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1997 года проведён с 9 по 18 июля в городе Реден. Одновременно проходил чемпионат Нидерландов по шахматам среди женщин.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (25-й подряд турнир). В финальном турнире не сыграла 11-кратная чемпионка страны, действующий обладатель национального титула Карен Ван Лит. Её эпоху сменила эпоха восточноевропейских спортсменок. Только в этом чемпионате 5 из 10 участниц — бывшие граждане СССР.
С 1 по 4 место и 9 месте — все бывшие советские шашистки, представлявшие такие шашечные республики, как Латвия, Литва, Белоруссия.

Виталия Думеш стала чемпионкой с 15 очками в 9 партиях. На 1 очко вслед за ней встала в турнирной таблице Ольга Камышлеева и 2 очка — Таня Чуб. Это их первые медали в голландском чемпионате.

Все призёрки завоевали право представить Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин, прошедший 13—25 октября 1997 года в Миньске-Мазовецком (Польша).
Однако место бронзового призёра перешло на 5 место, к Эрна Вандерс. Ольга Камышлеева в итоге дополнительного матча стала третьей в мире, Виталия Думеш — восьмая, Эрна Вандерс — 9-ая среди 14 участниц.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

1997 год в шашках
июль 1997 года
Спорт в Нидерландах в 1997 году
женщины 1997
Спорт в Редене (Нидерланды)